Scott Brown (1959) amerikai ügyvéd, republikánus politikus, szenátor
Scott Brown (1985) válogatott skót labdarúgó